Živí mrtví může znamenat:

 Živí mrtví (komiks), komiksová série od Roberta Kirkmana, Tonyho Moorea a Charlieho Adlarda, který byl poprvé vydán v roce 2003
 Živí mrtví (seriál), americký televizní seriál založený na komiksu
 The Walking Dead (videohra), počítačová hra od vývojářů z Telltale Games
 The Walking Dead: Season Two, pokračování počítačové hry